Томас де Камойс (; умер 10 апреля 1372) — английский аристократ, 2-й барон Камойс с 1336 года.

Биография 
Томас де Камойс был сыном Ральфа де Камойса, 1-го барона Камойса, и его первой жены Маргарет де Браоз. В царствование Эдуарда II он принадлежал к оппозиции и, в частности, сражался против короля при Боробридже в марте 1322 года. Томас унаследовал отцовские владения в 1336 году; его ни разу не вызывали в парламент, но он всё же считается 2-м бароном Камойс. В 1346 году он сражался с французами при Креси. 

Томас был женат на некой Маргарет (о её происхождении ничего не известно), в этом браке родился только один сын Ральф, умерший молодым и бездетным. Поэтому после смерти Томаса в 1372 году его наследником стал племянник — сын единокровного брата Джона де Камойса, тоже Томас. Это событие считается второй креацией титула.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

12
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Боробридже
Камойсы